Petr Klíma (né le  à Chomutov en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
Il a évolué au HC Litvínov, au Dukla Jihlava, aux Red Wings de Détroit (qui l'avaient choisi à la  lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1983), aux Oilers d'Edmonton, au Lightning de Tampa Bay, aux Kings de Los Angeles, aux Penguins de Pittsburgh et aux Krefeld Pinguine avant de terminer sa carrière à Litvínov en 2003.

Il a remporté la Coupe Stanley en 1990 avec Edmonton et le championnat de Tchécoslovaquie en 1984 et 1985 avec Jihlava.

Il compte 573 points (313 buts et 260 passes) en 786 matchs de LNH. Joueur solide et dur sur l'homme, il compte aussi plus de 671 minutes de pénalité.

Carrière internationale 
Il représente la Tchécoslovaquie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1981-1982 || CHZ Litvinov|| Tchécoslovaquie || 18|| 7|| 3|| 10|| 8|| || || || || 
|-
| 1982-1983|| CHZ Litvinov|| Tchécoslovaquie || 44|| 19|| 17|| 36|| 74|| || || || || 
|-
| 1983-1984 || Dukla Jihlava || Tchécoslovaquie || 41|| 20|| 16|| 36|| 46|| || || || || 
|-
| 1984-1985 || Dukla Jihlava|| Tchécoslovaquie || 35|| 23|| 22|| 45|| 76|| || || || || 
|-
| 1985-1986|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 74|| 32|| 24|| 56|| 16|| || || || || 
|-
| 1986-1987|| Red Wings de Détroit || LNH|| 77|| 30|| 23|| 53|| 42|| 13|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 1987-1988|| Red Wings de Détroit || LNH|| 78|| 37|| 25|| 62|| 46|| 12|| 10|| 8|| 18|| 10
|-
| 1988-1989|| Red Wings de Détroit || LNH|| 51|| 25|| 16|| 41|| 44|| 6|| 2|| 4|| 6|| 19
|-
| 1988-1989|| Red Wings de l'Adirondack|| LAH|| 5|| 5|| 1|| 6|| 4|| || || || || 
|-
| 1989-1990|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 13|| 5|| 5|| 10|| 6|| || || || || 
|-
| 1989-1990|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 63|| 25|| 28|| 53|| 66|| 21|| 5|| 0|| 5|| 8
|-
| 1990-1991|| Oilers d'Edmonton || LNH|| 70|| 40|| 28|| 68|| 113|| 18|| 7|| 6|| 13|| 16
|-
| 1991-1992|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 57|| 21|| 13|| 34|| 52|| 15|| 1|| 4|| 5|| 8
|-
| 1992-1993|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 68|| 32|| 16|| 48|| 100|| || || || || 
|-
| 1993-1994|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 75|| 28|| 27|| 55|| 76|| || || || || 
|-
| 1994-1995|| EC Wolfsburg|| 1.Liga Nord || 12|| 27|| 11|| 38|| 28|| || || || || 
|-
| 1994-1995|| AC ZPS Zlin || Extraliga tchèque|| 1|| 1|| 0|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 1994-1995|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 47|| 13|| 13|| 26|| 26|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 67|| 22|| 30|| 52|| 68|| 4|| 2|| 0|| 2|| 14
|-
| 1996-1997|| Kings de Los Angeles|| LNH|| 8|| 0|| 4|| 4|| 2|| || || || || 
|-
| 1996-1997 || Penguins de Pittsburgh|| LNH|| 9|| 1|| 3|| 4|| 4|| || || || || 
|-
| 1996-1997|| Lumberjacks de Cleveland|| LIH|| 19|| 7|| 14|| 21|| 6|| || || || || 
|-
| 1996-1997|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 16|| 1|| 5|| 6|| 6|| 6|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 1997-1998|| Krefeld Pinguine || DEL|| 38|| 7|| 12|| 19|| 18|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 13|| 1|| 0|| 1|| 4|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Red Wings de l'Adirondack|| LAH|| 15|| 2|| 6|| 8|| 8|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| HC Chemopetrol Litvinov|| Extraliga tchèque|| 52|| 24|| 10|| 34|| 36|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| HC Chemopetrol Litvinov|| Extraliga tchèque|| 41|| 13|| 6|| 19|| 28|| || || || || 

| 786|| 313|| 260|| 573|| 671|| 95|| 28|| 24|| 52|| 83

Références 

Naissance en décembre 1964
Joueur international tchécoslovaque de hockey sur glace
Joueur tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Red Wings de l'Adirondack
Joueur des Lumberjacks de Cleveland
Joueur du HC Jihlava
Joueur du HC Litvínov
Joueur du HC Zlín
Joueur des Krefeld Pinguine
Champion de la Coupe Stanley
Attaquant de hockey sur glace
Transfuge tchécoslovaque